Пачукиља има више значења:

 Пачукиља (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пачукиља (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пачукиља (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пачукиља (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пачукиља (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику